Помогалово — название населённых пунктов:

Россия 
 Помогалово — село в Палехском районе Ивановской области.
 Помогалово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Помогалово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.